Marmorata, o truita del Soča, en eslovè: Soška postrv, (en llatí científic Salmo trutta marmoratus), és una subespècie de la truita autòctona del riu Soča (italià: Isonzo) d'Eslovènia i Itàlia. Actualment només en sobreviu una petita població en punts concrets de diverses valls dels Alps.

Salmo